Agostini puede hacer referencia a:

Personas 
 Adelcira Agostini de Muñoz, médica argentina.
 Alberto María de Agostini, misionero italiano.
 Amelia Agostini de del Río, poetisa, ensayista, cuentista y antóloga de Puerto Rico.
 Angelina Agostini, pintora, escultora y diseñadora brasileña.
 Angelo Agostini, ilustrador, periodista y fundador de varias publicaciones italo-brasileño.
 Ceferino Agostini, sacerdote italiano, fundador de la Congregación de las Hermanas Ursulinas Hijas de María Inmaculada.
 Claudio Agostini, economista, académico e investigador chileno.
 Daniel Agostini, cantante argentino.
 Giacomo Agostini, piloto italiano.
 Leonardo Agostini, anticuario italiano.
 Nea Agostini, nacido Andres Agostini Cecchi, cantante y músico ítalo-chileno.
 Peter Agostini, escultor estadounidense.
 Rafael Agostini, escritor, periodista y abogado venezolano.
 Tony Agostini, nacido Antoine Sylvestre Agostini, artista pintor y llitógrafo francés.

Autores de nombres botánicos 
 A.Agostini, Angela Agostini fl. 1926.
 G.Agostini, Getulio Agostini 1943-1990.
 K.Agostini, Kayna Agostini fl. 2005.

Lugares 
Parque nacional Alberto de Agostini, un parque nacional de Chile.

Además 
Planeta DeAgostini, editorial española.